A Paper Gods on Tour a brit new wave együttes, a Duran Duran turnéja volt, amellyel a Paper Gods albumukat népszerűsítették. Az együttes nagy részén a Chic volt a nyitófellépő. A Live Nation TV készített felvételeket a turnéról.

Koncertek

Hivatkozások

Források 

 2015-ös Duran Duran-koncertidőpontok
 2016-os Duran Duran-koncertidőpontok
 2017-es Duran Duran-koncertidőpontok

Turnék 2015-ben
Turnék 2016-ban
Turnék 2017-ben
Duran Duran